Tortuga de caixa és el nom comú que reben diverses espècies de tortuga. Es pot referir a les del gènere Cuora o Pyxidea, que són les tortugues de caixa asiàtiques, o més comunament a les espècies del gènere Terrapene, les tortugues de caixa nord-americanes. Estan caracteritzades en gran part per tenir una closca en forma de cúpula, que està articulada en la part inferior, permetent a l'animal tancar la seva closca per escapar dels depredadors. A més a més, tots dos gèneres són molt diferents en hàbitat, comportament i aparença, i ni tan sols estan classificats en la mateixa família. Fins i tot, encara que les tortugues de caixa es van convertir en mascotes molt populars, les seves necessitats en captivitat són complexes i la captura de tortugues pot tenir seriosos efectes perjudicials en la població salvatge.

La tortuga de caixa viu generalment més de vint anys, amb casos verificats de períodes de vida que superen els 40 o 50 anys. Hi ha hagut casos no verificats de tortugues de caixa que van viure cent anys i més.

Alimentació 
Les tortugues de caixa nord-americanes són omnívores. Els seus ulls de linx i el seu sentit de l'olfacte agut els ajuda a trobar aliments com ara cargols, insectes, baies, fongs, llimacs, cucs, flors, peixos, granotes, salamandres, diversos rosegadors,[serps, aus i ous. Durant els seus primers cinc o sis anys de vida, mentre creixen, són primàriament carnívores. Els adults tendeixen a ser majorment herbívors, però no s'alimenten de fulles verdes. Les tortugues de caixa són conegudes per alimentar-se d'animals trobats morts a les carreteres víctimes d'haver estat atropellades per un vehicle de rodatge. Les tortugues nounades i joves necessiten més proteïna i prefereixen una dieta carnívora, a la qual, a mesura que es fan grans, incorporen més i més plantes.

Reproducció 

Mentre que sembla que la majoria dels coits de Terrapene carolina ocorren en trobades d'un a un, hi ha ocasions en les quals dos mascles competiran per accedir a una mateixa femella. Aquestes trobades, que gairebé mai arriben a ser combats mortals, consisteixen en cops de cap, empentes i, potser, intents de bolcar a l'altre. Es presumeix que eventualment un dels mascles s'esgota i es retira del camp mentre que l'altre aconsegueix l'accés a la femella.

Espècies 

Tortugues de caixa nord-americanes 
 Família Emydidae, Gènere Terrapene
Terrapene carolina
 Tortuga de caixa de les Carolines, Terrapene carolina carolina (Carl von Linné, 1758) [ 
 Tortuga de caixa Baurier, Terrapene carolina bauri (Taylor, 1894) 
 Tortuga de caixa Major, Terrapene carolina major'''' (Louis Agassiz, 1857) 
 Tortuga de caixa Triunguis, Terrapene carolina triunguis' (Louis Agassiz, 1857) 
 Tortuga de caixa Mexicana, Terrapene carolina mexicana (John Edward Gray, 1849) 
 Tortuga de caixa yucatana, Terrapene carolina yucatana (George Albert Boulenger, 1895)
 Tortuga de caixa de Coahuila, Terrapene coahuila (KP Schmidt & senyor Owens, 1944) 
 Tortuga de caixa clapada, Terrapene nelsoni (Leonhard Hess Stejneger, 1925)
 Terrapene ornata 
 Tortuga de caixa ornada, Terrapene ornata ornata (Louis Agassiz, 1857) 
 Tortuga de caixa desèrtica, Terrapene ornata luteola (Hobart M. Smith & LW Ramsey, 1952)

Tortugues de caixa asiàtiques 
 Família Geoemydidae
 Gènere Cuora
 Tortuga de caixa del Sud-est d'Àsia, Cuora amboinensis (Suckow, 1798)
 Tortuga de caixa de Cap Groga, Cuora aurocapitata (B. Luo & I. Zong, 1988) 
 Tortuga de caixa de Marges Grogues, Cuora flavomarginata (John Edward Gray, 1863)
 Tortuga de caixa Indoxina, Cuora galbinifrons (R. Bourret, 1939) 
 Tortuga de caixa de McCord, Cuora mccordi (CH Ernst, 1988)
 Tortuga de caixa de Pa, Cuora pani (Ming-Tau Song, 1987)
 Tortuga de caixa Xina, Cuora trifasciata (T. Bell, 1825)
 Tortuga de caixa de Yunnan, Cuora yunnanensis (George Albert Boulenger, 1906)
 Tortuga de caixa de Zhou, Cuora zhoui (E. Zhao, 1990)

Gènere Pyxidea 

 Tortuga de caixa carenada, Pyxidea mouhotii (John Edward Gray, 1862)
Pyxidea mouhotii mouhotii
Pyxidea mouhotii obsti

Bibliografia 
 The Ornate Bird Garden. «Is A Box Turtle the Right Pet For You?».
 Box Turtle Fact Sheet - National Zoo| FONZ.
 The Ornate Bird Garden. «Get Your Turtle to Eat».
 The Davidson College Box Turtle Study.
 The Snakes Found in Indiana - The Indiana Snake Database.
 The Eastern Box Turtle (Terrapene carolina) - Eastern Box Turtle Information.
 Box Turtle Partnership of Texas.
 Passage of the Louisiana Law Prohibiting the Commercial Harvest Of Wild Box Turtles.
 Eastern Box Turtle - Chesapeake Bay Program.

Enllaços externs 
 Zoo babies from around the world - Una tortuga de caixa color or moneda acabada de néixer al Chester Zoo a Chester, Anglaterra. El nounat, un dels tres nascuts al zoo, és el primer de l'espècie en perill d'extinció en haver nascut al Regne Unit. (anglès) 
 Ornato Box Turtle - Terrapene ornata Espècies de la Guia de Camp de Rèptils i Amfibis de Iowa (anglès) 

Testudínids